LAB 344 é um selo brasileiro de música. Foi fundado no ano de 2005 pelo compositor, cantor e produtor Sergio Pi. Mantém sua sede na cidade do Rio de Janeiro.

A empresa iniciou suas atividades licenciando artistas brasileiros no exterior, e promovendo álbuns de artistas internacionais no Brasil, através de parcerias com selos e gravadoras internacionais. A empresa também imprimiu sua marca na sincronização de músicas em telenovelas, filmes e comerciais. 

Em 2008 a LAB 344 resolve apostar suas fichas no mercado brasileiro e nasce o selo LAB 344, editando e distribuindo no país uma leva de álbuns, singles digitais e DVDs de bandas e artistas internacionais consagrados como a-ha, Duran Duran e Simply Red, entre outros. Recebe disco de platina pelo projeto 25: The Greatest Hits do grupo Simply Red, alcançando o 2º lugar na lista dos discos internacionais mais vendidos do país.

Entre 2010 e 2012 são assinados mais contratos importantes com estúdios, artistas e selos internacionais diversos, o que faz com que a LAB 344 se destaque como um dos selos independentes mais atuantes do mercado fonográfico da América Latina, expandindo seus negócios para Argentina, Chile, Colômbia e México, tendo êxitos comerciais não só com a exploração de seus conteúdos licenciados para distribuição em suportes físicos e digitais, mas também licenciando conteúdo para trilhas de novelas e campanhas publicitárias de marcas diversas.

A partir de 2012 assina contratos com artistas nacionais como Patricia Marx, Ed Motta, Pedro Mariano, Serjão Loroza, Daúde, Claudio Zoli, Kassin, Aline Calixto, Valeria Sattamini, Domenico Lancellotti, articulando o lançamento de seus novos trabalhos simultaneamente no Brasil e exterior.

Ligações externas 
Site oficial

Gravadoras do Brasil
Gravadoras fundadas em 2005